ulica Mała w Warszawie
 ulica Mała we Wrocławiu